Гусев, Кирилл:

 Гусев, Кирилл Владимирович (1922—2001) — советский и российский историк.
 Гусев, Кирилл Игоревич (род.1999) — белорусский футболист, нападающий.